Laubisch ist der Familienname folgender Personen:

 Johann-Christof Laubisch (* 1986), deutsch-französischer Schauspieler und Rapper
 Magdalena Laubisch (* 1998), deutsche Schauspielerin